Een Sint-Adrianuskerk is een kerkgebouw gewijd aan Adrianus.

België 
 Sint-Adrianuskerk (Adegem)
 Sint-Adrianuskerk (Boondaal)
 Sint-Adrianuskerk (Eel)
 Sint-Adrianuskerk (Haacht)
 Sint-Adrianuskerk (Handzame)
 Sint-Adrianuskerk (Hoelbeek)
 Sint-Adrianuskerk (Houtvenne)
 Sint-Adrianuskerk (Ravels)
 Sint-Hadrianuskerk (Wijgmaal)
 Sint-Adrianuskerk (Elsene)

Frankrijk 
 Sint-Adrianuskerk (Bissezele)

Nederland 
 Sint-Adrianuskerk (Esbeek)
 Sint-Adrianuskerk (Langeraar)
 Sint-Adrianuskerk (Naaldwijk, 1871)
 Sint-Adrianuskerk (Naaldwijk), 1931

Adrianuskerk